Шиботово — топоним в России:
 Шиботово — деревня в Петушинском районе Владимирской области;
 Шиботово — деревня в Боровичском районе Новгородской области.